Линия 2 — линия метрополитена Уху, содержащая 18 станций. Конечными являются Ванчунхулу и Цзюцзигуанчан. Она была открыта 3 декабря 2021 года.

История 
Генеральный контракт на сумму 182,2 млн юаней на выполнение проектно-изыскательских работ для линий 1 и 2 монорельсовой дороги Уху был заключён в марте 2016 года. Её открытие должно было произойти в 2020 году, но она запустилась только 28 декабря 2021.

Второй этап линии 2 находится в стадии планирования и будет завершен к 2025 году. Конечной станет железнодорожная станция Цзянбэй.

Конструкция 
Её общая длина составляет около 15.787 км. На линии используются 18 поездов, развивающих скорость до 80 км/ч.

Станции

Примечания 

Линии метрополитена
Уху